La Coppa Italia di pallavolo maschile 2009-2010 è stata la 32ª edizione della coppa nazionale d'Italia e si è svolta dal 30 dicembre 2009 al 31 gennaio 2010. Al torneo hanno partecipato 8 squadre di club italiane e la vittoria finale è andata per la prima volta alla Trentino Volley.

Regolamento
Hanno partecipato al torneo le prime otto squadre classificate al termine del girone d'andata della regular season della Serie A1 2009-10 che hanno quindi disputato quarti di finale, semifinali e finale.

Squadre partecipanti

Torneo

Tabellone

Risultati

Quarti di finale

Semifinali

Finale

Collegamenti esterni

Pallavolo nel 2009
Pallavolo nel 2010
 2009-2010